Ла Санта Круз има више значења:

 Ла Санта Круз (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Санта Круз (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Санта Круз (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Санта Круз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Санта Круз (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Санта Круз (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Санта Круз, Ла Туриката (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Санта Круз, Ауделио Чавез Виља (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику